Ле́йпцизька ву́лиця — вулиця в містах деяких країн Європи. Назва — на честь німецького міста Лейпциг ().

Лейпцизька вулиця — вулиця в місті Київ.

Лейпцизька вулиця ( — вулиця в місті Берлін.
 Лейпцизька вулиця ( — вулиця в місті Дрезден.
 Лейпцизька вулиця ( — вулиця в місті Магдебург.

Вулиці